La Moldavia è un Paese dell'Europa orientale, indipendente dal 1990.
Altre occorrenze del nome:

 Moldavia, fiume dell'Europa orientale
 Moldavia, regione storica che da tale fiume prende il nome
 Principato di Moldavia, Stato storico esistito tra il XIV secolo e il 1859
 Repubblica Socialista Sovietica Moldava, una delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica tra il 1940 e il 1990 corrispondente all'attuale Moldavia
 Moldavia, macroregione della Romania